Pomnik ku czci ofiar członków grupy oporu w Toruniu – instalacja artystyczna upamiętniająca pomordowanych członków toruńskich organizacji konspiracyjnych działających w latach 1939-1945.

Lokalizacja 
Pomnik znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie Fortu VIII Twierdzy Toruń, przy ul. Bielańskiej 65, w sąsiedztwie Lotniska Toruń.

Historia  

Instalacja artystyczna powstała w 1989 roku z inicjatywy toruńskiego kolejarza Alojzego Ligmanna, więzionego w Forcie VIII. Upamiętnia ona więzionych w tym miejscu przez hitlerowców polskich żołnierzy, ludność cywilną oraz członków ruchu oporu, licznie działających w Toruniu w czasie II wojny światowej. Byli to członkowie takich organizacji konspiracyjnych, jak: cywilno-wojskowy „Grunwald”, Bataliony Śmierci za Wolność, Polska Armia Powstania oraz Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”. Wraz z pomnikiem urządzono w jednym z pomieszczeń Fortu izbę pamięci. Po roku 2000 pomnik popadł w zapomnienie i do czasów współczesnych zachowały się jedynie krzyż oraz dwa miecze.

Charakterystyka 
Instalacja artystyczna znajduje się na gruzach wysadzonej w latach 50. XX w. części Fortu. Na ich szczycie umieszczono krzyż, a po jego lewej stronie znajdują się dwa miecze, stylizowane na krzyżackie, które symbolizują organizację konspiracyjną „Grunwald”. Dawniej znajdowała się tu także tablica z herbem Torunia oraz napis "Zginęli za Ojczyznę".

Inne 
W Forcie VIII na początku 1939 roku więziono polskich żołnierzy z 15. Dywizji Piechoty, w związku z niemieckim śledztwem w sprawie tzw. Krwawej Niedzieli w Bydgoszczy.

Zobacz też 
 Zbrodnia w Barbarce

Przypisy 

Pomniki w Toruniu
Pomniki ofiar II wojny światowej w Polsce
Pomniki w Polsce odsłonięte w 1987